

Aziende 
 Rockstar Leeds – azienda britannica di Leeds produttrice di videogiochi

Geografia 
 Regno Unito
 Leeds – città del Regno Unito nella contea inglese del West Yorkshire.
 Leeds – villaggio e parrocchia civile inglese appartenente alla contea del Kent

 Stati Uniti d'America 
 Leeds – città degli Stati Uniti in Alabama
 Leeds – città degli Stati Uniti in Dakota del Nord
 Leeds – città degli Stati Uniti in Maine
 Leeds – census-designated place statunitense situato nello stato di New York
 Leeds – città degli Stati Uniti in Utah

Persone 
 Andrea Leeds (1914-84) – attrice statunitense
 Andrew Leeds (1964-) – rugbista a 13 e a 15 australiano
 Cary Leeds (1957-) – tennista statunitense
 Peter Leeds (1917-96) – attore statunitense

Sport 
  – club calcistico inglese di Leeds
 Leeds Rhinos – club di rugby a 13 britannico di Leeds

Pagine correlate 
Live at Leeds